Мухамедов — тюркская фамилия. Известные носители:
 Мухамедов, Чингой Армуганович (род. 1956) — советский и узбекский государственный деятель.
 Мухамедов, Владислав Дмитриевич (род. 1998) — белорусский футболист.
 Мухамедов, Джалалидин Мухамедович (1920—1981) — советский государственный и общественный деятель.
 Мухамедов, Ибрагим Файзиевич (1909—1977) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Мухамедов, Ирек Джавдатович (род. 1960) — советский танцовщик. С 1990 года — ведущий солист Королевского балета Лондона. Балетмейстер, педагог. Заслуженный артист РСФСР (1985).
 Мухамедов, Олим Музафарович (род. 1973) — узбекский тренер по боксу.
 Мухамедов, Сабир Мухамедович (1912—1978) — советский и узбекский переводчик, писатель, режиссёр и сценарист.

 Мухамедова, Азиза Абдурахимовна (род. 1964) — узбекская и российская эстрадная певица.